

Anno 
 1913 – (MCMXIII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1913 a.C.

Matematica 
 1913 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1913 Sekanina – asteroide della fascia principale del sistema solare